

Пловце — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Половці (Пловце) — село в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Пловце — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства